Гриба́нов — русская фамилия, имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 Грибанов, Вениамин Петрович (1921—1990) — советский правовед-цивилист.
 Грибанов, Виктор Алексеевич (1922—2011) — советский партийный и государственный деятель.
 Грибанов, Виталий Фёдорович (1931—2003) — советский учёный в области создания ракетно-космической техники.
 Грибанов, Владимир Иванович (1925—2005) — переводчик, поэт, автор восьми поэтических сборников и сборника афоризмов.
 Грибанов, Владимир Иванович (род. 1955) — директор Кировского ТЮЗа.
 Грибанов, Денис Белянович (род. 1986) — российский яхтсмен.
 Грибанов, Максим Николаевич (род. 1982) — российский поэт.
 
 Грибанов, Николай Васильевич (1925—1944) — Герой Советского Союза.
 Грибанов, Олег Михайлович (1915—1992) — деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант, писатель.
 Грибанов, Пётр Сергеевич (род. 1989) — казахстанский игрок в хоккей с мячом.
 
 Грибанов, Эдуард Дмитриевич (1932—2005) — российский историк медицины.
 Грибанов, Яков Фёдорович (1769—1831) — российский купец из Архангельской губернии.

